Breivik peut désigner :

Patronyme
Anders Behring Breivik (né en 1979), terroriste norvégien d'extrême-droite, organisateur et exécutant des attentats de 2011 en Norvège ;
 Emil Breivik (né en 2000), footballeur norvégien ;
Marit Breivik (née en 1955), handballeuse norvégienne ;

Toponyme
Breivik, ville norvégienne, dans le Nordland.

Homonymie de patronyme